Luci Manli Acidí, diversos personatges.
 Luci Manli Capitolí, dos personatges.
 Luci Manli Capitolí, tribú amb potestat consolar el .
 Luci Manli Capitolí Imperiós, dictador el .
 Luci Manli Torquat, diversos personatges.
 Luci Manli Vulsó, diversos personatges.